Mal steht für:

 mathematisches Zeichen für die Multiplikation, siehe Malzeichen
 Muttermal, als Kurzform: gutartige Fehlbildung der Haut, siehe Nävus
 Mal (Film), Spielfilm des portugiesischen Regisseurs Alberto Seixas Santos aus dem Jahr 1999

Geografie:
 Mâl, Stadt in Mauretanien
 Mal (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin, Rumänien
 Mal (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj, Rumänien
 Mal di Ventre, unbewohnte Insel nahe Sardinien
 Mal (Karbinci), Ort in der Opština Karbinci in Nordmazedonien

Personen:
 Mal (Sänger), Künstlername des britischen Sängers Paul Bradley Couling
 Danielle van Mal-Maeder (* 1963), niederländische Klassische Philologin

mal steht für:
 Malayalam, Sprache der dravidischen Sprachfamilie in Südindien, laut ISO-639-3-Code

 Mal oder MAL steht für:
 Landkreis Mallersdorf, als Kfz-Kennzeichen
 MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt., ungarische Aluminium-Produktions- und Handelsgesellschaft
 Malaysia, als UNDP-Code
 Maleachi, biblisches Buch des Propheten
 Morningstar Air Express, kanadische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code
 MyAnimeList, Bewertungsportal für Anime und Manga
 Marine-Artillerieleichter, flache pontonartige Landungsboote

Siehe auch:
 Denkmal, Grabmal, Mahnmal (architektonische Gebilde)
 Mahl, Male, Mall (Begriffsklärungen)

Abkürzung